Rumpenheim bezeichnet

Offenbach-Rumpenheim, Stadtteil von Offenbach am Main, Hessen
Schloss Rumpenheim, ebenda
Rumpenheim (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht, aus ersterem stammend, 1531 ausgestorben
Haus Hessen-Rumpenheim, Adelsgeschlecht mit Sitz in genanntem Schloss.